

Cinema 
Good-bye Cruel World, film del 1983 diretto da David Irving

Musica 
Goodbye Cruel World – singolo di James Darren del 1961
Goodbye Cruel World – traccia dell'album The Wall dei Pink Floyd del 1979
Goodbye Cruel World – album di Elvis Costello e The Attractions del 1984
Goodbye Cruel World – singolo delle Shakespears Sister del 1991
Goodbye Cruel World! – album dei Brutal Truth del 1999

Televisione 
 Addio mondo crudele (Goodbye Cruel World) – episodio della terza stagione di Edgemont